Ventilation bezeichnet

 in der Physiologie die Belüftung der Lungen (siehe Lungenventilation und Beatmung)
 in der Bauphysik den Austausch der Raumluft in geschlossenen Räumen (siehe Lüftung und Luftwechsel)
 taktische Ventilation bei der Feuerwehr
in der Ozeanographie den Transport von Stoffen wie Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid von der Oberfläche in das Innere des Ozeans